Swett ist der Familienname folgender Personen:

 John Swett (1830–1913), amerikanischer Pädagoge
 Richard Swett (* 1957), US-amerikanischer Politiker
Weiteres
 Swett Creek in Utah
Siehe auch:
 Svet
 Sweat
 Sweatt